Nejproduktivnější hráč Tipsport ligy je každoročně udělované ocenění pro nejlepšího hráče v kanadském bodování základní části sezóny slovenské ligy.

Držitelé

Externí odkazy 
 Nejproduktivnější hráč ve slovenské Tipsport ligy na eliteprospects.com

Trofeje a ocenění slovenské Tipsport ligy